Серге́й Миха́йлович Абра́мов:
 Абрамов, Сергей Михайлович (1867—?) — российский военный деятель, генерал-майор; военный судья Туркестанского военно-окружного суда; военный судья Приамурского военно-окружного суда.
 Абрамов, Сергей Михайлович (род. 1957) — советский и российский кибернетик.
 Абрамов, Сергей Михайлович (род. 1959) — российский хоккеист, тренер. Примечания